Bräunlich steht für:

 einen Farbton, der in Richtung Braun geht

Bräunlich ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Bräunlich (1823–1873), deutscher Pädagoge
 Egon Arno Bräunlich (1919–2001), deutscher Apotheker, Maler und Künstler
 Erich Bräunlich (1892–1945), deutscher Orientalist und Philologe
 Friedrich Gustav Bräunlich (1800–1875), deutscher Mediziner der medizinischen Psychologie

 Hans Bräunlich (* 1940), deutscher Dramaturg und Hörspielautor
 Horst Bräunlich (1927–2017), deutscher Sportjournalist
 Jürgen Bräunlich (* 1940), deutscher Fußballtorhüter
 René Bräunlich (* 1974), deutscher Ingenieur, siehe die Entführung von René Bräunlich und Thomas Nitzschke

Siehe auch:
 Stettiner Dampfschiffs-Gesellschaft J. F. Braeunlich